Freiheit, die ich meine steht für:

 Freiheit, die ich meine, Gedicht von Max von Schenkendorf (1815)
 Freiheit, die ich meine (Zeller), Kontrafaktur des Gedichtes von Max von Schenkendorf von Christian Heinrich Zeller (1892)

Buchtitel:
 Freiheit, die ich meine, Roman von Emil Ertl (1909)
 Die Freiheit, die ich meine, Buch von Jörg Haider (1993)
 Freiheit, die ich meine: Unbeherrschte Geschichten, Buch von Christoph Dieckmann (Journalist) (2012)
 Neigelnah: Freiheit, die ich meine, Autobiografie von Julia Neigel (2012)

Musik:
 Freiheit, die ich meine, Songtext von Julia Neigel (1996)
 Freiheit die ich meine, Album der Münchener Freiheit (Band) (2000)